Харченко Олександр Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Олександр Михайлович (* 1949) — заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Харкова 
 Харченко Олександр Олександрович (* 1960) — український журналіст
 Харченко Олександр Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок